Хаджи-Мурат — горское мусульманское имя на Кавказе; означает Мурата, совершившего хадж.

 Хаджи-Мурат (?-1852) — военачальник Шамиля, аварец.

Фамилия 
 Хаджи-Мурат, Ахацхан Хаджимурадович — Георгиевский кавалер; подполковник; 23 мая 1916.
 Хаджи-Мурат, Хаджи-Гельды — Георгиевский кавалер; штабс-капитан; 12 февраля 1917.

Художественные произведения 
 Хаджи-Мурат — повесть Льва Толстого.
 Хаджи-Мурат — оперетта И. Деккер-Шенка.
 Хаджи-Мурат — опера Ширвани Чалаева.
 Хаджи-Мурат (итал. «Agi Murad il diavolo bianco») — итальянский фильм, 1959.
 Хаджи-Мурат — грузинский фильм, 1989.

Другое 
 Мугуев, Хаджи-Мурат Магометович — советский писатель, осетин.
 Дзарахохов, Хаджи-Мурат Уариевич — осетинский большевик, участник гражданской войны.

Аварские имена
Осетинские имена